Орче () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гвадалахара, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Алькаррия. Занимает площадь 44 км². Население — 2384 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 12 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 VilladeHorche.com — Web no oficial de Horche
 Foro de la villa de Horche

Муниципалитеты Гвадалахары